Koszuty peut désigner :

Toponymie 
en Pologne
 Koszuty, village du powiat de Słupca ;
 Koszuty, village du powiat de Środa Wielkopolska.